Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875), organist
Maria Bastiaans, organiste (dochter)
Johannes Bastiaans, organist (zoon)
Clara Bastiaans, organiste (dochter)
Tonia Bastiaans, zangeres, pianiste (dochter)
Anna van Otterbeek Bastiaans, zangeres (achternicht)
Kees Bastiaans (1909-1986), kunstschilder
Jan Bastiaans (1907-1997), psychiater
Christiaan Bastiaans (1951), kunstenaar
Monique Bastiaans (1954), kunstenares